Дже́йкоб О́гастас Ло́кхарт Кларк (; 1817—1880) — английский врач.

Работал в области гистологии и физиологии, особенно над строением и функциями спинного и головного мозга, а также и над патологическими состояниями центральной нервной системы.

В 1864 году учёный был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.

По его имени группа ганглиевых клеточек в спинном мозге получила название кларкова столба (posterior vesicular column of Clarke).

Примечания

Литература 
 

Медики по алфавиту
Медики XIX века
Медики Великобритании
Неврологи Великобритании
Награждённые Королевской медалью